Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 I se dispute du 3 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Glen Iris

Navigation 

Glen Iris
dames 1964
Tennis en Australie en 1964
Sport en octobre 1964